Wyrd – concetto simile al Fato nella mitologia nordica
Wyrd – gruppo folk black metal finlandese
WYRD – album della power/folk metal band italiana Elvenking.